

Persone 
 Carline Bouw – canoista olandese
 Koen De Bouw – attore belga

Altro 
 GN Bouw Stadion – stadio a Dordrecht, nei Paesi Bassi